Девятый чемпионат СССР по футболу был разыгран со 2 мая по 26 октября 1947 года. Победителем стал московский ЦДКА.

Чемпион страны определился в последнем матче «Трактор» Сталинград — ЦДКА. В случае равенства очков чемпионом становилась команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей. Для победы в чемпионате ЦДКА было необходимо выиграть со счетом либо 5:0, либо 9:1, либо 13:2 и т. п. В итоге, после победы ЦДКА со счётом 5:0 разность соотношений составила 0,0125: 3,8125 — 3,8.

Первая группа. Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Всеволод Бобров (ЦДКА) — 14 голов в 19 матчах.

Вторая группа

Финал. Итоговая таблица

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона 1947 года, составы команд и комментарии.